Children (в переводе с английского — «дети»):
 Чилдрен, Джон Джордж (; 1777—1852) — британский химик, минералог и зоолог, систематик живой природы; указывая его авторство, названия описанных им таксонов сопровождают обозначением Children.
 «Children» — композиция Роберта Майлза (1994), наиболее известная его работа.
 «» — альбом группы The Mission (1988).

См. также 
 Дети (стр. значений)
 Ребёнок